500 har flere betydninger:

Årstal 
 500 − et årstal
 500 f.Kr. − et årstal

Penge 
 500-kroneseddel − den næststørste danske pengeseddel

Kortspil 
 Pinochle rommy – en variant af rommy
 Femhundrede – en variant af euchre

Se også 
 Fiat 500